Шарль Бозанкет (), ( — ) — англійський чиновник, економіст і письменник.

Життєпис 
Народився в Форест Хаус у графстві Ессекс. Був другим сином Семюеля Бозанкета та Елеонори Гантер. Здобував освіту в , а потім у Швейцарії. 1 червня 1796 року одружився з Шарлоттою Енн Холфорд, яка народила йому семеро дітей, троє з яких пережили його.

У 1808–1838 рр. він був заступником керуючого Компанії Південних морів та губернатором з 1838 р. до 1850 р. З 1823 р. до 1836 р. був головою казначейського офісу. Служив мировим суддею та був заступником лейтенанта у графстві Нортумберленд, а в 1828 році був верховним шерифом Нортумберленду. У 1819 році був підполковником легких кінних добровольців, згодом став полковником. Він підтримував лондонську резиденцію в Фірсі (Хемпстед). Пізніше жив у своєму маєтку Рок-Холл поблизу Альнвіка у Нортумберленді. Він помер там 20 червня 1850 року і похований у церкві.

Роботи з економіки 
У 1806-1807 рр. Бозанкет написав три короткі твори на комерційну тематику:
Лист про пропозицію, поданий до уряду щодо внесення мита на Muscavado Sugar ad valorem ()(1806?).
Лист до В. Маннінга, Esq., M.P., про амортизацію майна у Західній Індії () (1807?). У цій роботі Шарль Бозанкет звинувачував амортизацію в необдуманих податках та інших обмеженнях, накладених на колонію. Він запропонував британським пивзаводам використовувати колоніальний цукор, а британському флоту - колоніальний ром.
Думки про цінність для Великої Британії торгівлі взагалі, і про колоніальну торгівлю зокрема ()(1807?), в якій він вказав на переваги, які отримала торгівля Західною Індією.

У 1810 році Шарль Бозанкет опублікував свою найважливішу роботу «Практичні спостереження за доповіддю Бульйонського комітету». У ньому він розкритикував Звіт як «зовсім невідповідний (думкам) осіб, відібраних для експертизи», покладаючись на твердження, що «загалом не відповідають дійсності, і тому не є міцною основою для абстрактних міркувань», і покладаючись на факти, які «є помилково викладені; і, виправляючись, призводять до протилежних висновків».

Інфляційний тиск на початку 1809 р. змусив Девіда Рікардо написати три листи до «Ранкової хроніки», перший з яких з'явився 29 серпня (перша публікація Рікардо з економіки). Увагу громадськості, викликану цими листами та подальшими брошурами, змусила Парламент призначити відбірний комітет, щоб «розібратися в причині високої ціни на зливки та взяти до уваги стан розповсюдженого середовища та обмін між Великою Британією іноземними країнами».

Комітет разом з Рікардо зайняв позицію «бульйоністів». Він констатував, що інфляція сталася внаслідок надмірної емісії валюти, головним чином Банком Англії, а також банками країни; і що як засіб запобігання надмірній емісії Банк Англії повинен відновити конвертованість фунта в золото.

Шарль Бозанкет зайняв позицію «антибульйоністську» (або «справжніх векселів»), яка полягала в тому, що надмірної емісії можна було б уникнути, якби банки видавали паперові гроші лише в обмін на «твердий папір, наданий, наскільки ми можемо судити, за реальні угоди». Будь-яка надмірна емісія паперових грошей, за словами директора Банку, «повертається до нас за рахунок зменшення заявки на знижки та аванси на державні цінні папери». Цей останній принцип став відомий як «Закон рефлюксу». Девід Рікардо уподібнив випуски Банку Англії до золотої шахти, якщо збільшення випуску паперових грошей вплине на ціни, як і збільшення виробництва золота. Бозанкет протистояв, щоб Банк Англії випускав паперові гроші лише в кредит, і оскільки позики повинні бути погашені, щойно випущені паперові гроші не спричинять інфляцію. Щойно видобуте золото, навпаки, не довелося погашати, а тому спричинило б інфляцію. На цих підставах Бозанкет заперечував аналогію між золотом та паперовими грошима.

Відповідь Рікардо до пана Бозанкета () (1811)  описав МакКаллох (1845) як «чи не найкращий спірний нарис, який коли-небудь з'являвся на будь-яке спірне питання політичної економії». У відповідь на заяву Бозанкета про те, що пропозиція валюти була адекватно обмежена політикою Банку щодо надання позик лише для «твердого паперу», Рікардо відповів, що доки Банк готовий позичати, позичальники завжди існуватимуть, щоб не було практичного ліміту на перевитрату грошей, якщо Банк не підтримує конвертованість, або іншим чином не підтримує кількість грошей у розумних межах. Рікардо стверджував, що простий факт знецінення фунта є доказом його переоцінки - аргумент, який все-таки носив одноденний характер.

Бозанкет жодного разу не опублікував відповіді Рікардо, і тому він сильно зловживав істориками економічної думки. Ж.К. Хорсфілд (1941) писав про «плачевний спад від порад Самуїла Бозанкета в 1783 році до вибачення Шарля Бозанкета в 1810 році», тоді як Р.С. Сайерс (1952) зауважив, що «бідний Бозанкет залишає дуже жалісну цифру». Перемога Рікардо над Бозанкетом насправді була далеко не повною. Його аргументи щодо грошей, виданих на позику, були відновлені недоторканими під час дебатів про валютну школу / банківську школу 1840-х років. Проблема залишається не врегульованою з тих пір і чітко прозвучала в дебатах про монетаристів / кейнсіанців 1960-х та 1970-х років. Починаючи з 1980-х, точки зору дійсних векселів спостерігаються невелике пожвавлення інтересу (наприклад, Сарджент (1982), Спроул (1998)). Здається, що праці Бозанкета, як і сама людина, мають право на більшу повагу, ніж вони отримали.

Бібліографія 
 A Letter to W. Manning, Esq. M.P. on the Causes of the Rapid and Progressive Depreciation of the West India Property (1807?).
 A Letter to W. Manning, Esq. M.P. on the Proposition Submitted to the Consideration of Government, for Taking the Duties on Muscavado Sugar ad valorem (1807?).
 Thoughts on the Value, to Great Britain, of Commerce in General and on the Importance of the Colonial Trade in Particular (1808?)
 Practical Observations on the Report of the Bullion-Committee. London: Printed for J.M. Richardson, 1810.

Література 
 Horsefield J. K.; (1941) "The Duties of a Banker." I, Reprinted in Ashton and Sayers, Papers in English monetary History, London: Oxford at the Clarendon Press, 1953.
 McCulloch, John R. (1845) The Literature of Political Economy, London: Printed for Longman, Green, and Longmans.
 Samuelson, Paul. A. (1971) "Reflections on the Merits and Demerits of Monetarism", Issues in Fiscal and Monetary Policy: The Eclectic Economist Views the Controversy, edited by James J. Diamond (Depaul University).
 Sargent, Thomas J. (1982) "The Real Bills Doctrine versus the Quantity Theory: A Reconsideration", The Journal of Political Economy, volume 90, number 6, pp. 1212–36.
 Sayers *R.S.; (1953) "Ricardo’s Views on Monetary Questions", Reprinted in Ashton and Sayers, Papers in English monetary History, London: Oxford at the Clarendon Press, 1953.
 Sproul, Michael F. (1998) ‘Backed Money, Fiat Money, and the Real Bills Doctrine’, UCLA Working Paper #774B, https://web.archive.org/web/20041112131942/http://econpapers.hhs.se/paper/clauclawp/774b.htm
 Tobin, James (1963) ‘Commercial Banks as Creators of  Money’, Banking and Monetary Studies, edited by Deane Carson. Homewood: Richard D. Irwin.

Примітки 

Англійські економісти